Miss Włoch (Miss Italia) – konkurs piękności
 Miss Italia – włoski film z 2000 roku w reżyserii Dina Risiego